Hortoneda puede hacer referencia a:

 Hortoneda, localidad del municipio de Clariana de Cardener, provincia de Lérida;

 Hortoneda, localidad del municipio de Conca de Dalt, provincia de Lérida.